Semaan ist der Familienname folgender Personen:

 Camil Afram Antoine Semaan (* 1980), libanesischer Geistlicher, syrisch-katholischer Bischof und Patriarchalexarch von Jerusalem
 Nizar Semaan (* 1965), irakischer syrisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Adiabene